Samseong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Samseong-dong, Daejeon, stadsdel i Daejeon, 
 Samseong-dong, Yangsan, stadsdel i Yangsan, Södra Gyeongsang, 
 Samseong-dong, Iksan, stadsdel i Iksan, Norra Jeolla, 
 Samseong-dong, Gangnam-gu, stadsdel i Gangnam-gu, Seoul, 
 Samseong-dong, Gwanak-gu, stadsdel i Gwanak-gu, Seoul,